Daisy de Melker (1886–1932), Zuid-Afrikaans seriemoordenares
Jan de Melker (1928–1997), Nederlands beeldhouwer, houtdraaier en ontwerper
Nigel Melker (1991), Nederlands autocoureur
Ruut de Melker (1933–2015), Nederlands arts
Sune Melker (1920–1972), Zweedse liedjesteksten schrijver
Thijs de Melker (1958), Nederlandse gitarist

Nederlandse of Vlaamse achternaam